Finał Pucharu Polski w piłce nożnej mężczyzn sezonu 2020/2021 – mecz piłkarski kończący rozgrywki 67. edycji Pucharu Polski oraz mający na celu wyłonienie triumfatora tych rozgrywek, który został rozegrany 2 maja 2021 roku na Arenie Lublin w Lublinie, pomiędzy Rakowem Częstochowa a Arką Gdynia. Trofeum po raz 1. wywalczyła Raków Częstochowa, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy UEFA 2021/2022.

W latach 2014–2019 finały Pucharu Polski były rozgrywane na Stadionie Narodowym w Warszawie w Dzień Flagi (2 maja). W 2021 roku z powodu pandemii COVID-19, podobnie jak w 2020 roku zmieniono miejsce finału na Arenę Lublin w Lublinie, a spotkanie - po raz pierwszy w historii rozgrywek - rozegrano bez udziału publiczności.

Szczegóły meczu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Rozgrywki szczebla centralnego Pucharu Polski w sezonie 2020/2021
 Opis przebiegu meczu finałowego

2021
Arka Gdynia
Raków Częstochowa
2021 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Lublinie